Karol Śliwka (1894–1943) – polski działacz komunistyczny działający w Czechosłowacji
 Karol Śliwka (1932–2018) – polski grafik